

Lokalizacje

Niemcy 
 Kreuzberg – dzielnica Berlina
 Kreuzberg – dzielnica Freyung
 Kreuzberg – dzielnica Simbach am Inn
 Kreuzberg – szczyt w Rhön
 Kreuzberg – nazwa stacji metra Platz der Luftbrücke w Berlinie w latach 1926-1937

Inne 
 Kreuzberg – klasztor
 Kreuzberg – zespół rockowy

Zobacz też 
 Friedrichshain-Kreuzberg
 Kreutzberg
 Kreuzburg